Па́вел Диа́кон ( или Варнефрид; около 720,  — около 799, ) — бенедиктинский монах, церковный писатель (историк, агиограф, поэт, лингвист) эпохи Каролингов.

Биография 
Происходил из знатной лангобардской семьи из Фриуля. Стоял весьма близко к лангобардскому королю Ратхису, при дворе которого в Павии получил прекрасное образование. В дальнейшем был придворным писателем короля Дезидерия и учителем его дочери, по просьбе которой написал в 768—769 годах «Римскую историю» (Historia Romana) — сочинение компилятивного характера, продолжавшее в христианском духе «Бревиарий» Флавия Евтропия до Юстиниана.

После подавления фриульского восстания лангобардов в 776 году, когда Карл Великий за участие в восстании увёз в Галлию в качестве заложника брата Павла Арихиса, Павел удалился в Монтекассинский монастырь. В 782 году, во время пребывания Карла в Италии, Павел обратился к нему с просьбой в форме элегии об освобождении брата. Карл заинтересовался Павлом, уже тогда завоевавшим репутацию учёнейшего человека, писателя и поэта, и пригласил его в Галлию, где тот вскоре стал одним из наиболее авторитетных членов дворцовой школы («академии») императора. В 787 году получил возможность вернуться в Монтекассино, где занялся трудом по истории лангобардского королевства, павшего в 774 году.

Главным трудом Павла Диакона считается «История лангобардов» (Historia Langobardorum, до 796 года; 1-е издание — Париж, 1514) в шести частях. В нём Павел выводит историю своего народа из Скандинавии, а заканчивает смертью короля Лиутпранда в 744 году. «История лангобардов» получила большое распространение в средневековой Европе (сохранилось около 200 списков), в основном, благодаря хорошему литературному стилю её автора, при том что (с точки зрения современной историографии) она содержит многие внутренние противоречия и фактические ошибки.

Между 770 и 780 годах написал житие папы Григория Великого, которое считается исторически первым житием этого папы.

Павлу Диакону приписывается гимн Иоанну Крестителю «Ut queant laxis», начальные слоги которого в XI веке использовал в разучивании певчими незнакомых распевов (методика сольмизации) Гвидо Аретинский. Автор многих эпитафий для членов каролингского двора и других стихотворений.

Павлу Диакону также принадлежат:
 «Деяния мецких епископов» (Gesta episcoporum Mettensium, около 784)
 Комментарий к грамматике Доната (Ars Donati, около 782, по заказу Карла Великого)
 Учебник латинского языка — компиляция труда Помпея Феста «О значении слов» (De verborum significatu, около 790)
 Гомилиарий (сборник из 244 проповедей отцов церкви, по заданию Карла Великого)

Примечания

Библиография 
 Neff K. Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische und erklärende Ausgabe. München: C.H. Beck, 1908.

Критические этюды о Павле Диаконе:
 Д. Бетмана (1851),
 Дана, «Langobardische Studien» (Лпц., 1875),
 Якоби, «Quellen der Langobardengeschichte des P.» (1877),
 Моммзена и др. указаны в «Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter» Ваттенбаха (5 изд., 1885).
 Loeck, «Die Homiliensammlung des P.» (1890).
 Павлов А. А. Павел Диакон и его эпитома «О значении слов» // ВДИ. 2012. № 2. С. 219—230.

Ссылки 

 
 Латинские тексты («История лангобардов» и «История римлян») 
 Pauli historia Langobardorum (публикация 1878 г. в «Scriptores rerum Germanicarum»)

Хронисты VIII века
Латинские историки
Хронисты Италии
Латинские писатели Средневековья
Латинские писатели периода Каролингов
Агиографы
Диаконы по алфавиту‎
Бенедиктинцы Италии
Персоналии Лангобардского королевства VIII века
Персоналии Итальянского королевства VIII века